Un aullido (en inglés howl) es la vocalización prolongada y triste del lobo, el perro y otros animales. También  puede referirse a:
 «Aullido» (Howl, 1956), la principal obra poética del poeta beat estadounidense Allen Ginsberg;
 Aullido en México o Aullidos en España (The Howling, 1981), película estadounidense de terror dirigida por Joe Dante;
 Howl (2005), álbum de la banda estadounidense Black Rebel Motorcycle Club; o a
 Aullido (Howl, 2010), película estadounidense sobre la historia del poema de Allen Ginsberg.
 Aullidos (The Breed, 2006) película estadounidense de terror

Enlaces externos